Magalhães, é um sobrenome / apelido de família português, podendo referir-se a: 

Pessoas: 
 Fernão de Magalhães - explorador português que, ao serviço de Castela, efectuou a primeira viagem de circum-navegação do Mundo;
 Carlos Leôncio de Magalhães, cafeicultor brasileiro;
 Afonso de Magalhães de Almeida Fernandes, militar português;
 Antônio Carlos Magalhães, político brasileiro;
 Cleidimar Magalhães Silva, futebolista brasileiro;
 Gonçalves de Magalhães;
 Jaime de Magalhães Lima, filósofo português;
 Luís Eduardo Magalhães, político brasileiro;
 Mallu Magalhães, cantora brasileira;
 Oberdan Magalhães, músico brasileiro;
 William Magalhães, também músico, filho deste;
 Amanda Magalhães, atriz e também musicista, filha deste e neta daquele;
 Olinto de Magalhães, médico e diplomata brasileiro;
 Paulo Magalhães, futebolista chileno nascido no Brasil;
 Pedro Ayres Magalhães - compositor português, membro dos Heróis do Mar e dos Madredeus;
 Yoná Magalhães - atriz brasileira.

Lugares: 
 Paço Vedro de Magalhães  - antiga freguesia de Ponte da Barca.
 Estreito de Magalhães - estreito na América do Sul, que separa a Terra do Fogo da restante Argentina, descoberto por Fernão de Magalhães na sua viagem;
 Magalhães e Antártica - região do Chile também conhecida como XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ou simplesmente, XII Região;
 Província de Magalhães ou Província de Magallanes - província da XII Região do Chile;
 Luís Eduardo Magalhães, município brasileiro do estado da Bahia.

Astronomia: 
 Nebulosas de Magalhães - nebulosas visíveis apenas no Hemisfério Sul, descobertas por Fernão de Magalhães na sua viagem.
 Sonda Magalhães - sonda espacial enviada pela NASA para estudar o planeta Vênus.

Outros: 
 Portátil Magalhães - pequeno computador portátil vocacionado para crianças.

Ver também 
 Antônio Carlos Magalhães (desambiguação)

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas